Adélard (vagy más írásmódokban Adelhard, Adalhard vagy Adalard ) jelentheti:

Középkori személyek
 Bathi Adélard
 Szent Adalard

Hasonló nevű
 Abélard, Pierre